Victor José Añino Bermúdez ou Vitolo (Santa Cruz de Tenerife, 9 de Setembro de 1983) é um futebolista profissional espanhol, que atua no PAOK.

Ligações Externas 
Perfil em ogol

<noinclude>

Naturais de Santa Cruz de Tenerife
Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Club Deportivo Tenerife
Futebolistas do Real Racing Club de Santander
Futebolistas do Real Club Celta de Vigo
Futebolistas do Aris FC
Futebolistas do PAOK FC
Futebolistas do Panathinaikos FC